Luchetta – frazione del comune di Vicopisano
 Marco Luchetta – giornalista italiano ucciso in servizio per la Rai a Mostar nel 1994
 Premio Luchetta – riconoscimento giornalistico internazionale istituito nel 2004